Кастеллаццо, Луиджи — итальянский политик и государственный деятель.
 Кастеллаццо-Бормида — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.
 Кастеллаццо-Новарезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Новара.

См. также